Langermann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Friedrich von Langermann (1694–1757), königlich-preußischer Generalmajor
 Jacob Langermann (1700–1762), Senator in Hamburg

 Johannes Langermann (1848–1923), Schulreformer

 Lucas Langermann (1625–1686), deutscher Epigraphiker, Jurist und Domdekan in Hamburg

Siehe auch:
 Langer Mann
 Langermann und Erlencamp
 Langemann
 Langerman
 Langmann